Feels Like Home — второй студийный альбом американской певицы Норы Джонс, вышедший в 2004 году. Feels Like Home имел большой успех и достиг первого места в Великобритании, в американском чарте Billboard 200 и хит-парадах многих стран мира.
На 47-й церемонии «Грэмми» альбом был номинирован в категории Лучший вокальный поп-альбом, а лид-сингл «Sunrise» выиграл премию в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение. Песня «Creepin' In», с участием Долли Партон, также была номинирована в категории Best Country Collaboration with Vocals.

История 
Feels Like Home дебютировал на первом месте американского хит-парада с тиражом 1,022,000 копий в первую неделю релиза. Во вторую неделю тираж составил ещё 395,000 копий и он провёл первые 6 недель на вершине чарта Billboard 200. Стал вторым самым продаваемым альбомом 2004 года с тиражом 3,842,920 копий. Он стал 7-м среди всех певиц самым успешным по продажам за одну неделю после Adele's 25, Britney Spears' Oops…! I Did It Again, Taylor Swift's 1989, Red и Speak Now, и Lady Gaga's Born This Way. В Голландии альбом стал лучшим по итогам года и 24-м по итогам 2000-х годов. В мире было продано более 12 млн копий.

Список композиций 
Источник

Deluxe Edition (CD and DVD) 
 «Sleepless Nights» (Deluxe Edition bonus track)
 «Moon Song» (Deluxe Edition bonus track)
 «I Turned Your Picture To The Wall» (Deluxe Edition bonus track)
 «In the Morning» (live) (DVD)
 «She» (live) (DVD)
 «Long Way Home» (live) (DVD)
 «Creepin' In» (live) (DVD)
 «Sunrise» (music video) (DVD)
 «What Am I to You?» (music video) (DVD)
 Interview with Norah (DVD)

Чарты и сертификации

Сертификации

Награды

Grammy Awards

Japan Gold Disc Awards

Примечания

Ссылки 
 discogs.com

Альбомы Норы Джонс
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы США
Альбомы Blue Note Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Арифом Мардином